Alexander Kielland, Noors schrijver
Alexander L. Kielland (platform), boorplatform, hernoemd naar bovenstaande schrijver